Grice ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Grice (* 1942), australischer Autorennfahrer und Politiker
 Brian Grice (1956–2010), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Charlie Da’Vall Grice (* 1993), britischer Mittelstreckenläufer
 Gary Grice (* 1966), US-amerikanischer Rapper, siehe GZA (Rapper)
 Herbert Paul Grice (1913–1988), englischer Philosoph
 Janet Grice (1955–2020), US-amerikanische Musikerin
 Joel D. Grice (* 1946), kanadischer Mineraloge
 Martine Grice, Inhaberin des Lehrstuhls für Phonetik der Universität zu Köln
 Yvette Grice (* 1980), britische Triathletin

Grice steht für:

 Grice (Hausschwein), eine ausgestorbene Hausschweinrasse
 Grice (Texas), Ort im Upshur County (Texas)

Siehe auch:

 Greis
 Greiß
 Le Grice